Туркиста́ни или Туркеста́ни () — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на происхождение из региона Туркестан или из города Туркестан. Ныне распространена в качестве фамилии.
 Джамал ад-Дин Саид ат-Туркистани — средневековый учёный, математик, живший примерно в первой половине XIV века.
 Абдул Шакур аль-Туркистани (ум. 24 августа 2012 года) — лидер Исламского движения Восточного Туркестана.
  (ум. 1 января 2017) — командир нескольких группировок, связанных с Аль-Каидой.
  — этнический уйгур из Саудовской Аравии, содержавшийся сначала в тюрьме Талибана в Кандагаре, затем в тюрьме в Гуантанамо (один из т. н. «кандагарской пятёрки»).
  — афганский полевой командир и политик.
  (род. 15 апреля 1958) — посол Саудовской Аравии в Японии в 2008—2015 годах.
  (род. 1967) — участник войны в Афганистане, террорист.
  (род. 14 февраля 1994) — саудовский футболист.
  (род. 14 февраля 1994) — саудовский каратист.

См. также 
 Туркестанишвили